Чилийский национальный плебисцит по вопросу принятия  Чили прошёл 4 сентября 2022 года. Проект конституции был отклонён 61,87% избирателей. Он был раскритикован за то, что был «слишком длинным, левым и радикальным».

Дата 
Изначально предполагалось, что плебисцит состоится либо в сентябре 2021, либо в марте 2022 года, в зависимости от продолжительности работы избранного в мае 2021 года . В апреле 2022 года было объявлено о проведении референдума 4 сентября 2022 года.

Позиции политических партий

Опросы 
Отношение к новой конституции у граждан Чили постепенно становилось негативным. По результатам опроса, проведённого в августе 2021 года, 49% опрошенных считали, что конституция окажет положительное влияние на страну. К маю 2022 года это число снизилось до 36%, а к июлю — до 23%. Не лучше обстояла ситуация и с представительством в Конституционном конвенте: 59% опрошенных считали, что Конвент не представлял всё общество страны, а 63% не считали, что в Конвенте были представители их политических взглядов.

Примечания 

Референдумы 2022 года
Сентябрь 2022 года